Ше́лепов — русская фамилия, восходящая к прозвищу Шелеп; женская форма — . Известные носители:

 Шелепов, Валентин Васильевич (род. 1951) — заместитель министра энергетики РФ с февраля 2001 года.
 Шелепов, Виктор Григорьевич (1956—2021) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Шелепов, Николай Александрович (1911—1965) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.